Сборная Арцаха по футболу, иногда именуется сборной Нагорно-Карабахской Республики, или коротко сборной НКР () — футбольная сборная, представляющая непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику на международных матчах по футболу. Управляющим органом сборной и футбола на территории республики выступает Федерация футбола Арцаха. Сборная Арцаха и ее федерация не входит ни в ФИФА, ни в УЕФА, но является членом неофициальной организации ConIFA, которая объединяет футбольные сборные и федерации непризнанных и частично признанных государств, а также различных автономий внутри признанных государств и стран, не входящих по различным причинам в ФИФА и континентальные конфедерации.

История 
Федерация футбола Арцаха была создана в 2012 году. Данную федерацию возглавляет Самвел Карапетян. Свою первую товарищескую игру сборная Арцаха провела 25 сентября 2012 года в столице частично признанной Абхазии — Сухуме, сыграв вничью 1:1 со сборной Абхазии (во втором тайме хозяева поля открыли счет, а позднее Андраник Барикян сравнял счет). В ответной игре, которая состоялась 21 октября 2012 года на поле Республиканского стадиона в Степанакерте, футболисты Арцаха одержали первую в своей истории победу со счетом 3:0. Голы забили Андраник Барикян из клуба «Ширак», Давид Григорян из ереванского «Арарата») и Семён Мурадян из клуба «Мика».

Стадион 
Сборная Арцаха проводит свои домашние матчи на Республиканском стадионе, который расположен в столице непризнанной республики — Степанакерте (Ханкенди). Стадион был отремонтирован в 2008 году и в настоящее время вмещает более девяти тысяч зрителей.

Турниры

ConIFA-2014
С 1 по 8 июня 2014 года в шведском городе Эстерсунд проходил Кубок Мира ConIFA-2014, который был проведен под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (СonIFA), объединяющей в своих рядах 60 футбольных ассоциаций.

В турнире, вместе с 11 другими сборными (Абхазия, Графство Ницца, Эллан Ваннин (остров Мэн), Падания, Южная Осетия, Арамейская Сирия, Объединенный Дарфур, Курдистан, Окситания, Сапми (Лапландия) и Тамил-Илам), принимала участие сборная Республики Арцах.

Сборная Арцаха играла в группе D вместе со сборными Эллан Ваннина и Графства Ницца.

7 июня арцахцы разгромили сборную Лапландии со счетом 5:1 и заняли 9 место.

8 июня в финальном поединке футболисты Графства Ницца обыграли команду острова Мэн (Эллан Ваннин) в серии пенальти (0:0, 5:4) и стали чемпионами мира среди сборных непризнанных государств.

ConIFA European Football Cup 2019
В 2019 году в НКР был проведен чемпионат мира ConIFA European Football Cup 2019. Сборная Арцаха заняла 5-е место.

Все международные матчи

Примечания

Ссылки 
 Nagorno-Karabakh
 Այժմ, Արցախի հավաքականը նախապատրաստվում է իր նորամուտը նշել միջազգային առաջնությունում
 Արցախի ֆուտբոլի հավաքականը Աբխազիայի հետ ընկերական խաղում ոչ ոքի է խաղացել
 
 
 

Арцах
Футбол в Нагорно-Карабахской Республике